Municipio de Ozark puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ozark (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Ozark (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Ozark (condado de Anderson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Anderson.
 Municipio de Ozark (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Ozark (condado de Barton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barton
 Municipio de Ozark (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Ozark (condado de Oregón, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Oregon.
 Municipio de Ozark (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.